OSSA Pluma, motocicleta de trial fabricada per OSSA entre 1967 i 1971, coneguda inicialment com a OSSA Trial i més tard com a OSSA Pluma, Pennine i Plonker.
 OSSA Mick Andrews Replica, motocicleta de trial fabricada per OSSA entre 1972 i 1977, coneguda sovint al mercat nord-americà com a OSSA Plonker.
 OSSA Plonker BLT, adaptació de l'OSSA Mick Andrews Replica al mercat nord-americà, apareguda el 1976.